Stati Uniti d'America
 Summerville – città della Contea di Berkeley, della Contea di Charleston e della Contea di Dorchester, Carolina del Sud
 Summerville – capoluogo della Contea di Chattooga, Georgia
 Summerville – città  della Contea di Union, Oregon
 Summerville – borough della Contea di Jefferson, Pennsylvania